Le Repaire de la murène () é o álbum Nº 9 da série regular de banda desenhada belga dos personagens Spirou e Fantásio. Foi traduzido e publicado em Portugal em  pela Editora Arcádia.

Resumo

O armador magnata da navegação Xenofonte Hamadrião lança um concurso para um submarino inovador, com um prémio de 50.0000 contos, que conseguisse encontrar um dos seus navios, o "Disreto", afundado na costa francesa do Mediterrâneo. O Conde de Talmourol, depois de saber a notícia através do Spirou, e enquanto testava em si próprio uma nova formula inventada por si para aumentar a capacidade cerebral, concebe um submarino tão avançado, que os outros competidores o tentam sabotar.

A tradução para Portugal foi feita por Maria Alberta Menéres.

Personagens

Principais

 Spirou
 Fantásio
 Spip
 O Marsupilami
 O Conde de Talmourol

Secundárias

 Xenofonte Hamadrião

Álbuns de BD de Spirou e Fantásio